est un personnage du roman best-seller et du manga Battle Royale de Koushun Takami. C'est aussi l'un des personnages du film du même nom, où il est joué par l'acteur-réalisateur japonais Masanobu Ando.

Présentation 
Kazuo Kiriyama est le fils "illégitime" et le seul héritier d'un grand et puissant chef d'entreprise. Il a subi une lourde opération du cerveau après un accident de la route lorsqu'il était encore très jeune, qui, présume-t-on a supprimé le centre névralgique de ses émotions (ce que les autres élèves ignorent). Il s'enferme souvent dans des salles de jeux où il passe le plus clair de son temps. Il est pourtant loin d'être un cancre et est même au contraire l'un des meilleurs élèves de sa classe (voire le meilleur, en séchant la plupart des cours) avec Kyûichi Motobuchi un bûcheur qui fait tout pour pouvoir rivaliser avec Kiriyima... Kazuo n'a pas vraiment d'amis, il est le chef d'un groupe de délinquants qui fait de lui une légende vivante auprès des autres élèves. Il décide de participer après avoir tiré un pile ou face qui décidera pour lui s'il cherche à détruire l'école et Sakamochi dedans ou s'il participe activement au jeu... Le résultat est facile à deviner.

Dans le film de Kinji Fukasaku, Battle Royale, Kiriyama ne fait pas partie de la classe des protagonistes et participe volontairement au programme. Au début du jeu personne ne le connait et son passé ainsi que ses motivations resteront inconnus. Même s'il conserve la même personnalité que dans le roman, le Kiriyama du film est donc relativement différent. À noter que son personnage n'a aucune réplique.

Son arme dans le roman est un couteau, dans le manga un Ingram (la meilleure arme du jeu) et dans le film un éventail en papier (la pire arme du jeu).

Kōshun Takami, l'auteur de Battle Royale, explique à son propos : « Je vois l’être humain comme une machine, à l’image de Kiriyama. »

Victimes 

Pendant le jeu, Kazuo Kiriyama est responsable de la mort de plusieurs de ses compagnons de classe :

Dans le roman original 
 Garçon #9 : Hiroshi Kuronaga, membre du gang - gorge tranchée au couteau
 Garçon #10 : Ryuhei Sasagawa, membre du gang - gorge tranchée au couteau
 Fille #5 : Izumi Kanai  - gorge tranchée au couteau
 Garçon #17 : Mitsuru Numai, membre du gang - quatre balles d'Ingram MAC
 Fille #6 : Yukiko Kitano - plusieurs balles de MAC-10, achevée avec un Walther PP
 Fille #7 : Yumiko Kusaka - plusieurs balles de MAC-10, achevée avec un Walther PP
 Garçon #14 : Sho Tsukioka, membre du gang - piégé dans une zone interdite, explosion du collier
 Garçon #12 : Yutaka Seto - tir dans le dos à l'Ingram MAC
 Garçon #19 : Shinji Mimura - tir dans le menton à l'Ingram MAC
 Garçon #4 : Toshinori Oda - lui tire à l'Ingram MAC dans le corps mais celui-ci a un gilet par balle. Il lui tire ensuite dans la tête, ce qui le tue.
 Fille #11 : Mitsuko Soma - tir dans la tête à l'Ingram MAC
 Fille #1 : Mizuho Inada - tirs dans l'épaule et la tête au Beretta 92FS.
 Garçon #5 : Shôgo Kawada - tir dans le dos au Walther PP (Kawada ne meure qu'à la fin du livre de la blessure infligé par Kiriyama)
Par ailleurs, Kawada va blesser Kiriyama en plus tirant une balle dans le ventre avec son fusil à pompe mais il ne mourra pas car il portait un gillet par balles, ensuite Shûya Nanahara lui lancera une flèche faite par Sugimura dans l'œil mais encore une fois Kiriyama ne mourra pas, ensuite Noriko Nakagawa lui tirera dans la joue et il se relèvera encore, et enfin il sera achevé par Shôgo Kawada qui lui tirera dans la tête avec son fusil (Kiriyama aura eu les mêmes blessures qu'il avait infligé à Sugimura et à Mimura) .

Dans le manga 
Mêmes victimes que dans le roman, avec en plus :
 Fille #8: Kayoko Kotohiki - tir dans la tête au Walther P99
 Garçon #11: Hiroki Sugimura - tirs dans le ventre et la tête au Colt M1911

Dans le film 
Mêmes victimes que dans le roman, avec en plus :
 Garçon #2: Keita Iijima - plusieurs balles d'Uzi.
Kiriyama ne tue pas Mizuho Inada (Fille #1), et Sho Tsukioka (Garçon #14) est tué avec le gang de Mitsuru Numai.

Notes et références

Personnage de Battle Royale
Riche de fiction
Meurtrier de fiction

en:List of Battle Royale characters#Kazuo Kiriyama
pt:Kazuo Kiriyama